Igor Petrenko (russisch Игорь Петренко) ist der Name folgender Personen:

*  Igor Petrenko (Ringer) (* 1967), weißrussischer Ringer 
 Igor Petrowitsch Petrenko (* 1977), russischer Schauspieler

Siehe auch

 Ihor Petrenko (* 1938), sowjetisch-ukrainischer Stabhochspringer